Сорвино () — фамилия:

 Сорвино, Пол (1939—2022) — американский актёр.
 Сорвино, Мира (род. 1967) — американская актриса, дочь Пола Сорвино.